Entrecampos designa uma região de Lisboa localizada entre o Campo Grande e o Campo Pequeno, onde se situam:
 Praça de Entrecampos - uma praça em Lisboa;
 Estação Ferroviária de Entrecampos - uma estação ferroviária de Lisboa;
 Estação Entre Campos - estação do Metropolitano de Lisboa.

Desambiguação